Jonathan Roy (né le  à Saint-Jean-Chrysostome, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il connut une carrière junior dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, récoltant notamment 125 points lors de la saison 1999-2000. Par la suite, il joua majoritairement dans la East Coast Hockey League avant de s'exiler en Europe pour y poursuivre une carrière prolifique dans diverses ligues nationales. Il revint toutefois une saison en Amérique du Nord avec le Radio X de Québec en 2005-2006.

En 2006, il retourna une nouvelle fois en Europe, à La Chaux-de-Fonds avant de signer en 2009 un contrat de deux ans pour le Lausanne HC.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 ||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||35 ||6 ||8 ||14 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||65 ||24 ||37 ||61 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||42 ||39 ||33 ||72 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000||Wildcats de Moncton ||LHJMQ ||31 ||25 ||28 ||53 ||20 ||8 ||1 ||6 ||7 ||10
|-
|2000-2001 ||Wildcats de Moncton ||LHJMQ ||45 ||29 ||29 ||58 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||7 ||2 ||3 ||5 ||4 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2001-2002 ||Lynx d'Augusta ||ECHL ||29 ||4 ||10 ||14 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002||Grrrowl de Greenville ||ECHL ||41 ||15 ||22 ||37 ||32 ||17 ||7 ||9 ||16 ||18
|-
|2002-2003 ||Grrrowl de Greenville ||ECHL ||31 ||16 ||17 ||33 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||ETC Crimmitschau ||2. Bundesliga ||27 ||9 ||15 ||24 ||46 ||4 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
|2003-2004 ||Straubing Tigers ||2. Bundesliga ||40 ||13 ||23 ||36 ||42 ||3 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2004-2005 ||Diables Noirs de Tours ||Ligue Magnus ||28 ||17 ||24 ||41 ||36 ||11 ||4 ||7 ||11 ||18
|-
|2005-2006 ||Radio X de Québec ||LNAH ||56 ||34 ||50 ||84 ||53 ||10 ||7 ||10 ||17 ||8
|-
|2006-2007 ||HC La Chaux-de-Fonds ||LNB ||45 ||33 ||53 ||86 ||64 ||6 ||1 ||2 ||3 ||10
|-
|2006-2007||HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||1 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||HC La Chaux-de-Fonds ||LNB ||49 ||39 ||56 ||95 ||56 ||14 ||7 ||7 ||14 ||39
|-
|2008-2009 ||HC La Chaux-de-Fonds ||LNB ||47 ||27 ||52 ||79 ||42 || 15|| 14|| 10|| 24||12
|-
|2009-2010 ||Lausanne HC ||LNB || 37|| 12|| 24|| 36||28 ||24 ||13 ||13 ||26 ||18
|-
|2010-2011 ||HC Bâle ||LNB || 40|| 18|| 32|| 50|| 22|| 4|| 2|| 5||7 ||10
|-
|2011-2012 ||HC Bâle ||LNB || 42|| 13|| 22|| 35|| 50|| 4|| 1|| 1||2 ||2
|-
|2012-2013 ||HC Bâle ||LNB || 49|| 14|| 31|| 45|| 46|| -|| -|| -||- ||-
|-
|2012-2013||HC La Chaux-de-Fonds||LNB|| -|| -|| -||- ||- || 3|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
|2016-2017 ||Assurancia de Thetford ||LNAH||12 ||4 ||5 ||9 ||4 ||15 ||3 ||8 ||11 ||20

|309||156||272||428||308||70||39||41||80||91

Notes et références 

Naissance en janvier 1980
Naissance à Lévis
Joueur québécois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur du Grrrowl de Greenville
Joueur du ETC Crimmitschau
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur de l'Association des sports de glace de Tours
Joueur du Radio X de Québec
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Bâle
Joueur de l'Assurancia de Thetford